Buran může znamenat:

 buran – obhroublý, surový nebo společensky neohrabaný člověk, synonymem jsou slova křupan či balík.
 Buran – název sovětského kosmoplánu
 Program Eněrgija-Buran – sovětský program stavby kosmoplánů
 buran (vítr) – severovýchodní vítr vanoucí v Asii v zimě
 karaburan – severovýchodní vítr vanoucí v Asii v létě
 Namyšlenej buran – Google bomba
 RSS-40 Buran – zrušený projekt sovětské mezikontinentální řízené střely

Externí odkazy